Три блестящих вальса для фортепиано, соч. 34 (, op. 34) — первая тетрадь вальсов Фредерика Шопена, изданная в декабре 1838 года. До этого им был опубликован отдельно Большой блестящий вальс Ми-бемоль мажор, соч. 18. Таким образом, традиционно вальсы соч. 34 имеют порядковые номера 2 — 4.

 Большой блестящий вальс № 1 (2) Ля-бемоль мажор. Vivace.
 Большой блестящий вальс № 2 (3) ля минор. Lento.
 Большой блестящий вальс № 3 (4) Фа мажор.  Vivace.

Первым был сочинён вальс ля минор (1831). Следующий за ним вальс Ля-бемоль мажор известен в двух редакциях: ранней (1835) и окончательной, которая была напечатана. Датировка вальса Фа мажор затруднительна. Для него есть только terminus ante quem — 1838, год публикации всей тетради.

Оба мажорных вальса написаны в «блестящем» стиле, под влиянием которого Шопен находился в юности и в котором был вынужден творить в первые годы жизни в Париже. Помещённый между ними ля-минорный вальс является одним из первых образцов «меланхолического» типа вальсов. Он принадлежал к числу излюбленных вальсов Шопена.

В первых изданиях вся тетрадь целиком называлась «Три блестящих вальса», а каждый из трёх вальсов имел заголовок «Большой блестящий вальс». Поскольку характер ля-минорного вальса вступает в явное противоречие с таким названием, в наше время применительно к нему оно не употребляется. Вальс Фа мажор иногда называется «Большой блестящий вальс» (например, в XI томе неоконченного советского Полного собрания сочинений Шопена), но чаще «Большой вальс» или, как ля-минорный, просто «Вальс».

Ля-бемоль-мажорный и ля-минорный вальсы составляют пару самых длинных вальсов Шопена: исполнение каждого из них может продолжаться значительно более пяти минут (иногда и более шести). В этом отношении к ним примыкает чуть более короткий Большой блестящий вальс Ми мажор, соч. 18, завершая тройку длиннейших вальсов композитора.

Источники текста и посвящения 

Вальсы были изданы в декабре 1838 года одновременно в Париже (М. Шлезингер, изд. № 2715.1, 2716.2 и 2717.3), Лейпциге (Брейткопф и Гертель, изд. № 6032, 6033 и 6034) и Лондоне (Вессель, изд. № 2280, 2281, 2282). На титульном листе английского издания напечатано: Три больших блестящих вальса (). Во французском и немецком изданиях слово «большие» отсутствует: Три блестящих вальса (). Однако каждому вальсу был предпослан свой заголовок, где он назывался «Большим блестящим». Сегодня этот заголовок сохраняют, как правильно, за первым из них (As-dur), тогда как остальные два называют просто вальсами (в силу их менее претенциозного характера; впрочем, пышное название встречается и применительно к последнему в тетради вальсу F-dur). Редакторы Национального издания сочинений Шопена  и  считают, что слова «большой» и «блестящий» в заголовках пяти первых изданных вальсов могут принадлежать издателям.

Для первого вальса (As-dur) известны две рукописи. Первая из них находится в альбоме Анны и Жозефины фон Тун-Гогенштейн (Thun-Hohenstein), куда была вписана 15 сентября 1835 года Шопеном во время его пребывания у графа Франца Антона фон Тун-Гогенштейн в Дечине, где композитор остановился по пути из Карловых Вар (там он виделся с родителями) в Париж. Эта рукопись (к сожалению, утраченная: сохранилась лишь её фотокопия, находящаяся в Музее Фредерика Шопена в Варшаве) содержит первую редакцию вальса, значительно отличающуюся от окончательной: в ней больше исполнительских указаний и, кроме того, отсутствует кода.

Вторая рукопись (Варшавское музыкальное общество) представляет собой окончательную редакцию, как она известна по печатному тексту, и легла в основу первого французского издания. К этой рукописи примыкает рукопись второго вальса (a-moll), доступная только в фотокопии (Музей Фредерика Шопена в Варшаве), легшая в основу первого французского издания. Для третьего вальса (F-dur) такой рукописи не сохранилось. Для всех трёх вальсов имеются экземпляры первого французского издания с правкой, по всей видимости, Юлиана Фонтаны. С большой долей вероятности можно утверждать, что в вычитке текста принимал участие и сам Шопен.

В немецком издании посвящений нет. Во французском и английском изданиях они проставлены, причём для каждого вальса своё. Первый вальс посвящён Жозефине фон Тун-Гогенштейн (). В рукописях это посвящение есть, причем там указан инициал имени Жозефины (в первой: ; во второй: ). Второй вальс посвящён баронессе д’Иври (), третий — девице фон Эйхталь ().

Датировка 
Исходя из имеющихся рукописей, для первого вальса (As-dur) рассматриваются две редакции: 1835 года и опубликованная в 1838 году. Это даёт примерные хронологические рамки работы над ним.

Второй вальс (a-moll) был создан значительно раньше, в 1831 году, примерно в том же время, когда, вероятно, создавались Большой блестящий вальс Ми мажор, соч. 18 и предназначавшийся к публикации в паре с ним вальс Соль-бемоль мажор, соч. 70 № 1.

Для третьего вальса не существует даже примерной датировки: можно говорить только о том, что он был написан до 1838 года, когда вышло первое издание.

Большой блестящий вальс As-dur, соч. 34 № 1 

Этот вальс принадлежит к трём самым длинным вальсам Шопена (наряду с вальсом ля минор из этого же сочинения и Большим блестящим вальсом Ми-бемоль мажор, соч. 18). Стилистически он близок к последнему, и поэтому общее название тетради чаще всего сохраняется именно за ним. Нельзя, однако, не отметить и произошедших изменений: виртуозность первого вальса начинает здесь уступать место эмоциональным контрастам, противопоставлению лирических мест более драматическим (особенно в средней части).

Вальс написан в сложной трёхчастной форме, имеющей также признаки рондо: вступление-ABC-DED-C1-ABC-кода. Поскольку A и B являются, по сути, двумя частями одной партии, можно рассматривать C как рефрен, который, однако, после среднего эпизода повторяется не в основной тональности, а в тональности этого эпизода, подготавливая слушателя к возвращению основного материала. Кроме того, и вступление, и второй (последний) раздел коды основаны именно на теме C. Таким образом, она не только служит рефреном, но и, видоизменённая в той или иной степени, обрамляет вальс.

Вальс открывается бравурным вступлением (такты 1—16), за которым следует изящная первая тема (17—32) в Ля-бемоль мажоре, изложенная параллельными секстами. Она сменяется виртуозными арпеджио (33—48). Вторая тема (49—81), имеющая связь с материалом вступления, неудержимо стремится вверх. Повторяясь, она заметно усложняется технически.

Средняя часть (82—145) написана в простой трёхчастной форме, в Ре-бемоль мажоре. Она отличается от предыдущей музыки задумчивым характером и плавностью звучания. С первой темой её роднит двухголосие в партии правой руки (с обилием секст и терций). В центре ре-бемоль-мажорного раздела помещён более напряжённый эпизод (113—129): здесь смена настроения достигается преимущественно гармоническими средствами. После повторения темы средней части (130—145) появляется вторая тема (146—177), но всё ещё в Ре-бемоль мажоре.

Возвращение в основную тональность происходит безо всякого приготовления: сразу за ре-бемоль-мажорным аккордом начинается первая тема, уже в Ля-бемоль мажоре. Следует точное повторение первого раздела (178—239): первая тема с арпеджио и вторая тема. Вальс завершается кодой (240—306), в которой стретта на материале первой темы внезапно обрывается и уступает место затихающей второй теме, звучащей уже как воспоминание обо всей пьесе в целом.

Большой блестящий вальс a-moll, соч. 34 № 2 

Второй вальс в этой тетради написан в ля миноре и по своему характеру не может называться ни блестящим, ни большим (несмотря на то, что, как и предыдущий, ля-бемоль мажорный, по продолжительности является одним из длиннейших вальсов Шопена). Поэтому, несмотря на заголовки в первом издании, в отношении него эти слова обычно не употребляются. В отличие от первого и третьего вальсов, он принадлежит не к концертному типу, связанному с царившим в те годы в музыке «блестящим» стилем (такие пьесы требовали от исполнителя немалого мастерства), а к вальсам-раздумьям (из которых во второй половине века разовьются всевозможные «меланхолические» вальсы). Из опубликованных при жизни Шопена к этому жанру относятся также до-диез-минорный и, несмотря на оптимистическую основную тональность, ля-бемоль-мажорный вальсы из соч. 64 (№ 2 и 3).

Будучи первым опубликованным подобным вальсом Шопена, вальс ля минор оказывается стоящим у истоков всего направления. В нём композитор преображает самый жанр вальса так же, как он сделал это с жанром мазурки. По словам И. Ф. Бэлзы, «светское» название танца резко контрастирует с элегическим характером пьесы и «заунывной монотонностью» не раз повторяющейся вступительной темы.

Форма этого вальса напоминает рондо: A-BCD-BCD-A-E-A, эпизоды которого чрезвычайно неравновесны: первый (с учётом повтора, который обязателен) занимает почти полторы сотни тактов, тогда как второй — всего двадцать. Основной частью поэтому ощущается вальс BCD, обрамлённый своеобразным ритурнелем A, создающим фон для всей пьесы; второй эпизод (E) образует при этом вальсе (BCD) нечто вроде коды, его известная независимость от первого подчёркивается мечтательным характером «виолончельной» мелодии. Однако новое возвращение темы A неизбежно: это возвращение в реальность.

Вступительная тема (такты 1—16) представляет собою два одинаковых периода в ля миноре (с разным окончанием). Первая тема (17—36) звучит сначала осторожно, прерываясь паузами, но повторяется уже настойчивее. Ответом ей служит характерная тема с мордентами, напоминающая народный танец (37—52). Незаметно она приходит к новой, третьей, теме (53—84), которая излагается в одноимённом Ля мажоре, после чего повторяется в ля миноре. Все три темы повторяются (85—152). Далее вновь появляются шестнадцать тактов вступления (153—168). За ними помещён самый светлый раздел вальса (169—188): певучая тема, отданная нижнему голосу на фоне аккомпанемента с паузами на сильных долях в правой руке. Вместо коды в третий раз повторяется вступление (189—204).

Большой блестящий вальс F-dur, соч. 34 № 3 

Последний, третий, вальс в этой тетради написан в том же «блестящем» стиле, что и первый. Это единственный известный вальс Шопена в Фа мажоре. Хотя и реже, чем ля-бемоль-мажорный, он тоже иногда называется «большой блестящий вальс» (в данном случае препятствием для сохранения названия является его продолжительность: он более чем в два раза короче ля-бемоль-мажорного).

Формально этот вальс проще предыдущих и несомненно трёхчастен: вступление-A-BC-C1-A-кода. Центральным эпизодом можно считать либо BC-C1 (тогда он получается длиннее самого вальса), либо только C1. Хотя ни материал B, ни материал C не повторяются в чистом виде, они содержатся в коде.

Фанфарообразные аккорды в начале этой пьесы (такты 1—8) напоминают скорее Большой блестящий вальс Ми мажор, соч. 18, чем первый в этой тетради ля-бемоль-мажорный вальс. После них начинается непрекращающийся бег по клавишам в верхнем голосе (9—48). Он сменяется типичной вальсовой темой в Си-бемоль мажоре, которая повторяется несколько раз (49—80). Ей отвечает связанная с нею скачущая вверх-вниз тема со множеством форшлагов (81—112). Затем она транспонируется в Ре-бемоль мажор (113—128). После краткого повтора первая тема (129—144) уступает место коде, в которой видоизменённая вальсовая тема накладывается на небольшие скачки в басу (выведенные из среднего эпизода). Скачками же по тоническому трезвучию (но уже в правой руке, как это было в среднем эпизоде) завершается вальс.

Издания 
Среди множества изданий вальсов соч. 34 Шопена наиболее значимыми (из сравнительно новых) являются следующие.

Уртекст:
 Chopin F. Walzer. Nach Eingeschriften, Abschriften und Erstaufgaben herausgegeben von Ewald Zimmermann. Fingersatz von Hermann Keller. München — Duisbunrg: , 1962.
 Chopin F. National Edition. Series A. Works published during Chopin’s lifetime. Volume XI. Waltzes. Second Edition. Foundation for NE, 1999. (Под редакцией  и ).

Критическое польское издание в полном собрании сочинений:
 Шопен Ф. Полное собрание сочинений. Ред. Падеревский. Том IX. Вальсы. Краков, 1950. (Переиздавалось множество раз, в том числе на русском языке.)

Советское критическое издание в неоконченном собрании сочинений:
 Шопен Ф. Полное собрание сочинений. Ред. Г. Г. Нейгауза, Л. Н. Оборина и Я. И. Мильштейна. Том XI. Вальсы. М. — Л.: Музгиз, 1953.

Примечания

Ссылки

Ноты 
 Оригинальные и ранние издания (на сайте библиотеки Чикагского университета):
 Три блестящих вальса, соч. 34;
 Большой блестящий вальс As-dur, соч. 34 № 1;
 Большой блестящий вальс a-moll, соч. 34 № 2;
 Большой блестящий вальс F-dur, соч. 34 № 3.

Комментарии и анализ 
   и . Комментарий для исполнителя и текстологический комментарий ко всем трём вальсам соч. 34 в Национальном издании.

 Статьи  о вальсах на сайте Института Фредерика Шопена:
  Mieczysław Tomaszewski. Walc As-dur, op. 34 nr 1 / Cykl audycji «Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie», Polish Radio, program II;
  Mieczysław Tomaszewski. Walc a-moll, op. 34 nr 2 / Cykl audycji «Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie», Polish Radio, program II;
  Mieczysław Tomaszewski. Walc F-dur, op. 34 nr 3 / Cykl audycji «Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie», Polish Radio, program II.

Вальсы Фридерика Шопена
Музыкальные произведения 1838 года